Amtsaktuar steht für:
 Amtsaktuar (Amtsbezeichnung), eine historische Amtsbezeichnung in einzelnen deutschen Ländern 
 Amtsaktuar (Baden), historische Amtsstellung im Großherzogtum Baden